Kuybyshev kan syfta på följande platser:
 Valerian Kujbysjev ‒ sovjetisk politiker
 Samara ‒ namngiven efter Valerian Kujbysjev mellan 1935 och 1991
 Kujbysjevreservoaren ‒ en reservoar i Ryssland

Geografi

Armenien 

 Haghartsin (ort), Tavusj,

Azerbajdzjan 

 Kuybyshev (ort i Azerbajdzjan), Imisjli, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar